Эль-Каддури () — арабская фамилия. Известные носители:

 Эль-Каддури, Бадр (род. 1981) — марокканский футболист, защитник национальной сборной Марокко.
 Эль-Каддури, Омар (род. 1990) — марокканский футболист, полузащитник национальной сборной Марокко.